Gabunia ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Gabunia (* 1982), georgischer Schriftsteller, Dramatiker, Literaturkritiker und Übersetzer 
 Nodar Gabunia (1933–2000), georgischer Komponist und Pianist